Меморіал Таля 2011 — шостий міжнародний шаховий турнір, який проходив з 16 по 25 листопада 2011 року в Москві в будинку Пашкова (вул.Воздвіженка 3/5).

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2776). Турнір з найвищою категорією за всю історію при 10 учасниках.

Розклад змагань 

•	Ігрові дні: 16-20, 22-25 листопада

•	Вихідний день:  21 листопада

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на  хід починаючи з першого.

Учасники

Рух за турами

Турнірна таблиця

Критерії розподілу місць 
 1. Кількість зіграних партій чорним кольором;
 2. Особиста зустріч;
 3. Система Койя (кількість очок, набраних в зустрічах з суперниками, які набрали половину та більше очок)
 4. Зоннеберг-Бергер;
 5. Кількість виграних партій

Підсумковий розподіл місць 
  Магнус Карлсен - 5½
  Левон Аронян - 5½
  Ян Непомнящий - 5
  Сергій Карякін - 5
  Василь Іванчук - 5
  Петро Свідлер - 4½
  Вішванатан Ананд - 4½
  Борис Гельфанд - 3½
  Володимир Крамник - 3½
  Хікару Накамура - 3

Переможець 
 Магнус Карлсен'''''

Посилання 
 Меморіал Таля на  ChessPro.ru  
 Меморіал Таля 2011 на russiachess.org 
 Меморіал Таля 2011 онлайн на chessdom.com  
 Меморіал Таля 2011 онлайн на whychess.org 
 Форум на ChessPro.ru  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)  
 Грають всі, а перемагає Карлсен   
 Василь Іванчук про підсумки Меморіалу Таля  
 Хікару Накамура про підсумки Меморіалу Таля  
 Магнус Карлсен про підсумки Меморіалу Таля  
 Левон Аронян про підсумки Меморіалу Таля  
 Сергій Карякін про підсумки Меморіалу Таля  
 Ян Непомнящий про підсумки Меморіалу Таля  
 Борис Гельфанд про підсумки Меморіалу Таля  
 Олександр Грищук про підсумки Меморіалу Таля  
 Сергій Смагін про підсумки Меморіалу Таля

Примітки 

2011 у шахах
Шахові турніри 2011
Меморіал Таля
2011 у Москві